Les Miguashaiidae constituent une famille éteinte de poissons à membres charnus de la sous-classe des Actinistia qui inclut également les cœlacanthes. Les Miguashaiidae ont vécu au Dévonien supérieur il y a environ  (millions d'années). Ils sont connus au Québec (Canada), en Lettonie et en Australie.

Étymologie 
Les noms de la famille et du genre type Miguashaia sont dérivés du nom du site fossilifère de Miguasha en Gaspésie (Québec, Canada).

Liste des genres 
  Miguashaia (genre type)
  Gavinia

Classification phylogénétique 
Concernant la classification phylogénétique, le cladogramme ci-dessous, établi à partir de plusieurs publications, montre la position basale des Miguashaiidae au sein des Actinistia.

Références taxinomiques

Notes et références

Liens externes 
 

Famille de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Sarcoptérygien préhistorique (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Taxon fossile décrit en 1993